Mondariz-Balneario kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mondariz-Balneario (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Mondariz-Balneario (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar